M21 () — самоходная артиллерийская установка (САУ) США, класса самоходных миномётов, созданная в период Второй мировой войны. M21 был создан на базе полугусеничного бронетранспортёра M3 в октябре 1942 — июне 1943 года, как более совершенный вариант более раннего самоходного миномёта M4A1. В отличие от последнего, M21 был изначально спроектирован с расчётом на ведение огня из корпуса машины и имел углы обстрела в лобовом секторе, так как опыт эксплуатации M4 показал, что его конструкция с ведением огня по корме являлась неудачной.

Выпуск M21 осуществлялся фирмой White Motor Company с января по март 1944 года. Поскольку потребности Армии США в самоходных миномётах к тому времени были в основном удовлетворены за счёт произведённых M4, выпуск M21 ограничился сравнительно малой серией из 110 единиц. M4 использовались армией США, 54 из них были также переданы силам «Свободной Франции» по программе ленд-лиза. Некоторое количество M21 всё ещё оставалось на вооружении к 1950-м годам и использовалось войсками США в Корейской войне.

Конструкция

Броневой корпус

Вооружение

Средства наблюдения и связи

Двигатель и трансмиссия

Ходовая часть

Примечания

Сноски

Источники

Литература 
 
 

Самоходная артиллерия США периода Второй мировой войны
Самоходные миномёты США
Самоходная артиллерия Корейской войны
Самоходная артиллерия по алфавиту